Склад збірної Швеції на чемпіонаті світу 1990 

Докладніше...Швеція
Швеція 1990